Hvozdec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hvozdec u Veverské Bítýšky, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Hvozdec u Lišova, Gemeinde im Okres České Budějovice
Hvozdec u Hořovic, Gemeinde im Okres Beroun
Hvozdec, Ortsteil von Poříčí nad Sázavou, Okres Benešov